Eredivisie (1965/1966) była 10. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Feijenoord Rotterdam. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobyli Willy van der Kuijlen (PSV Eindhoven) i Piet Kruiver (Feijenoord Rotterdam), którzy zdobyli po 23 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1965 w Holandii
1966 w Holandii